Ismail peut désigner :

Rois 
 Ismail 
 Ismail Achagrane 
 Ismail Ier (Samanides)
 Ismaïl III
 Ismaïl de Ghazni

Prénom 
 Ismaël

 Ismail Kadare
 Ismail Enver
 Ismail Ahmed Ismail
 Ismail Merchant

Patronyme 

 Ashrakat Ismail (1997-), trampoliniste égyptienne.
 Askia Ismaïl, gouverneur de l'Empire songhaï de 1537 à 1539.
 Moulay Ismail (vers 1645-1727), sultan du Maroc de 1672 à 1727.
 Salma Ismail (1918-2014), médecin malaisienne.

Toponyme 

 Izmaïl, une ville d'Ukraine.